Big Creek kan syfta på:

Australien 

 Big Creek (vattendrag i Australien, Western Australia), 
 Big Creek (vattendrag i Australien, Tasmanien, lat -42,44, long 145,26), 
 Big Creek (vattendrag i Australien, Tasmanien, lat -41,00, long 145,70), 
 Big Creek (vattendrag i Australien, New South Wales), 
 Big Creek (vattendrag i Australien, Queensland), 
 Big Creek (vattendrag i Australien, Tasmanien, lat -43,31, long 146,92),

Belize 

 Big Creek (vattendrag i Belize, Belize, lat 17,20, long -88,41), 
 Big Creek (vattendrag i Belize, Stann Creek, lat 17,03, long -88,32), }
 Big Creek (vattendrag i Belize, Stann Creek, lat 16,50, long -88,40),

USA 

 Big Creek, Kalifornien, ort, Fresno County, 
 Big Creek, West Virginia, ort Logan County, 
 Big Creek, Mississippi, ort, Calhoun County,